Osoby o tym nazwisku:
 Beatrice Chepkoech – kenijska lekkoatletka
 Caroline Chepkoech – kenijska lekkoatletka